Das Arrondissement Langres ist eine Verwaltungseinheit des französischen Départements Haute-Marne innerhalb der Region Grand Est. Verwaltungssitz (Unterpräfektur) ist Langres.

Im Arrondissement liegen fünf Wahlkreise (Kantone) und 157 Gemeinden.

Wahlkreise 
 Kanton Bourbonne-les-Bains (mit 28 von 36 Gemeinden)
 Kanton Chalindrey
 Kanton Langres
 Kanton Nogent (mit 12 von 29 Gemeinden)
 Kanton Villegusien-le-Lac

Gemeinden 
Die Gemeinden des Arrondissements Langres sind:

Ehemalige Gemeinden seit der landesweiten Neuordnung der Kantone 
bis 2015:
Balesmes-sur-Marne, Heuilley-Cotton, Prauthoy, Montsaugeon, Vaux-sous-Aubigny

Langres
Département Haute-Marne